X (o x) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina X/x (nombre: equis; en plural: equis).
 La letra cirílica Х/х.
 La letra griega Χ/χ (nombre: ji).
 x, la fricativa velar sorda en el Alfabeto Fonético Internacional (AFI).

En matemática 
 ×; en aritmética, el símbolo de la multiplicación.
 X, representación del número 10 en la numeración romana.
 El eje x del plano cartesiano, en geometría.
 La distribución χ² (ji cuadrada), también llamada distribución de Pearson; en estadística, una distribución de probabilidad continua.

En ciencias de la vida y la salud 
 El cromosoma X; en genética, uno de los dos cromosomas sexuales propios del ser humano y otros mamíferos, que está presente tanto en individuos hembras como en machos (el otro es Y).
 Los rayos X; en medicina, una forma de radiación electromagnética, invisible para el ojo humano, usada para tomar radiografías.

En aeronáutica 
 Bell X-1, el primer avión en superar la velocidad del sonido en vuelo horizontal, y el primero de los llamados aviones X, una serie de aeronaves diseñadas para probar nuevas tecnologías y generalmente mantenidas en estricto secreto.
 North American X-15, un antiguo avión cohete que formaba parte de la serie X de aviones experimentales utilizados por la NASA y la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra de Estados Unidos.

En informática 
 .x, una extensión de archivo, fichero o dato usada en DirectX.
 Mac OS X, una serie de sistemas operativos gráficos, desarrollados y comercializados por AppleInc. desde 2001.
 El sistema de ventanas X, un sistema gestor de ventanas, común en sistemas operativos del tipo UNIX.

En videojuegos 
 X, una serie de videojuegos.
 X: Más Allá de la Frontera, un videojuego para PC de la serie anterior, desarrollado por Egosoft.
 Megaman X, el protagonista de la saga de videojuegos Megaman X.
 El show X, realizado cada año por Microsoft.

En música 

 X, el segundo álbum de estudio del cantautor británico Ed Sheeran.
 X, el octavo álbum de estudio de la banda británica de hard rock Def Leppard.
 X, el séptimo álbum de la banda australiana de rock INXS.
 X, un álbum de estudio (lanzado en 2007) de la cantante australiana Kylie Minogue.
 X, una canción del álbum Am I a Girl?, de la cantante estadounidense Poppy.
 X, una canción del álbum Toxicity, de la banda estadounidense de metal alternativo System of a Down.
 X, una canción del cantante y compositor estadounidense de reguetón y trap Nicky Jam y el cantante colombiano de reguetón y música urbana JBalvin.
 X, una banda estadounidense de punk rock formada en 1977.
 X Japan, una banda japonesa de heavy metal formada en 1982.
 Planet X, una banda de metal/fusión puramente instrumental.

En televisión 
 Packages from Planet X (llamada Planeta X en Hispanoamérica, y Envíos Sideralex en España), una serie de televisión de animación infantil.
 Sonic X, un anime de televisión basado en la saga de videojuegos Sonic the Hedgehog.
 The X-Files (llamada Expediente X en España, Código X en las emisiones en el canal de aire Telefe en Argentina, y Los expedientes secretos X en el resto de Hispanoamérica), una serie estadounidense de televisión de ciencia ficción y misterio.
 X o Mr. X, un personaje de la serie de televisión anterior.
 Vía X, un canal chileno de televisión por cable (de pago).

En política y ciencias sociales 
 X, el seudónimo con el que  firmó el Artículo X.
 El Artículo X (o Las fuentes del comportamiento soviético), un ensayo de 1947 sobre políticas de Estados Unidos.
 La generación X, la generación de personas nacidas tras la generación del baby boom.
 El X-género, una expresión que se usa en japonés en lugar de no binario.

En otros ámbitos 
 Las clasificadas X, las imágenes pornográficas en distintos medios de comunicación.
 El manga X, una historieta japonesa creada por el grupo CLAMP.
 El planeta X, un planeta de existencia dudosa, propuesto por el investigador Percival Lowell.

Enlaces externos